Plaatsen
 Britannia (Romeinse provincie)
 Britannia (Alberta), een wijk van de Canadese stad Calgary
 Britannia (Newfoundland en Labrador), een gehucht in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Britannia (Ontario), een wijk van de Canadese hoofdstad Ottawa

Schepen
 Britannia (schip, 1840)
 Britannia (zeiljacht 1893), het zeilkotterjacht van de Prins van Wales
 HMY Britannia, voormalig jacht van de Britse koninklijke familie

Overige
 Britannia (symbool), vrouwe Britannia
 Brittania (Harlingen), een monumentaal pakhuis in Harlingen
 Britannia (strokartonfabriek), een voormalige strokartonfabriek in Oude Pekela, in de Nederlandse provincie Groningen
 Britannia (film), film uit 2018
 Britannia (televisieserie), Britse televisieserie uit 2018

Zie ook 
 Brittannië, historische aanduiding van het eiland Groot-Brittannië
 Encyclopædia Britannica, bijvoorbeeld de editie van 1911 op internet

Nota bene 
Tot 1914 hadden een aantal Duitse voetbalclub 'Britannia' in de naam. Bijvoorbeeld: SV Britannia 1899 Leipzig.